

Persone 
 Stan Albeck (1931-2021) – allenatore di pallacanestro statunitense

Geografia

Austria 
 Albeck – comune nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)

Germania 
 Albeck – ex comune ora frazione di Langenau, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Pagine correlate 
 Ahlbeck – comune tedesco nel circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)